Cal Xacó és una masia situada al sud municipi de Solsona a la comarca catalana del Solsonès a una altitud de 686 metres.

Referències 

Masies de Solsona